Il doppio del Proximus Diamond Games 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Dinara Safina e Katarina Srebotnik erano le detentrici del titolo.

Cara Black e L Huber hanno battuto in finale Elena Lichovceva e Elena Vesnina 6–1, 6–3.

Teste di serie

  Cara Black /  Liezel Huber (campionesse)
  Nathalie Dechy /  Vera Zvonarëva (semifinali)

  Janette Husárová /  Květa Peschke (semifinali)
  Elena Lichovceva /  Elena Vesnina (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Proximus Diamond Games 2007